Glogovce (Kosovska Kamenica), localité du Kosovo
 Glogovce (Lipljan), localité du Kosovo